Блонде́ль () — французская фамилия и имя.

Известные носители фамилии:
 Блондель, Ален (род. 1962) — французский легкоатлет-многоборец.
 Блондель, Андре (1863—1938) — французский физик и инженер, член Парижской Академии наук.
 Блондель, Жак Франсуа (1705—1774) — французский архитектор и теоретик искусства и архитектуры.
 Блондель, Жан (1929—2022) — французский политолог.
 Блондель, Жонатан (род. 1984) — бельгийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Блондель, Жорж (1856—1948) — французский экономист и историк.
 Блондель, Мерри-Жозеф (1781—1853) — французский художник-портретист и декоратор.
 Блондель, Морис (1861—1949) — французский религиозный философ.
 Блондель, Оливье (род. 1979) — французский футболист, вратарь клуба «Истр».
 Блондель, Робер (1390—1461) — французский историк и хронист.
 Блондель, Франсуа (1618—1686) — французский архитектор, инженер и дипломат, бригадный генерал.
 Блондель, Шарль (1876—1932) — французский психолог.
 Блондель, Энтони (род. 1994) — венесуэльский футболист.

Прочее 
 Блондель де Нель — французский трувер (трубадур) XII века, автор песен, дошедших до настоящего времени.

См. также 
 Бенделл